Zátopek ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Zátopek (1907–1985), tschechoslowakischer Geophysiker und Pionier der Seismologie in der Tschechoslowakei
 Emil Zátopek (1922–2000), tschechoslowakischer Leichtathlet, Namensgeber des Asteroiden (5910) Zátopek

Zátopek steht für:

 Zátopek (Film), Film von David Ondříček (2021)
 (5910) Zátopek, Asteroid des Hauptgürtels